Tadeusz Zawadzki (harcmistrz)
 Tadeusz Zawadzki (historyk)